Rezultati Prvenstva Anglije 1933 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jack Crawford je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Ellsworth Vines (Finale)
  Jack Crawford (Prvak)
  Henri Cochet (Polfinale)
  Bunny Austin (Četrtfinale)
  Clifford Sutter (Četrti krog)
  Fred Perry (Drugi krog)
  Džiro Sato (Polfinale)
  Harry Lee (Četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1933